Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 1999/2000 (DDM) war die 65. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 22. bis zum 24. Januar 2000 in Halle (Saale) statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports angezeigt.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2000
Karambolageveranstaltung 2000
Sportveranstaltung in Halle (Saale)